Dennery bzw. d’Ennery ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe d’Ennery (1811–1899), französischer Schriftsteller
 Gustave Dennery (1863–1953), französischer Maler
 Étienne Dennery (1903–1979) französischer Diplomat und ehemaliger Leiter der Bibliothèque Nationale

Dennery steht für:

 Dennery (Quarter), Distrikt in St. Lucia
 Dennery (Gemeinde), Gemeinde in St. Lucia
 Dennery River, Fluss in St. Lucia

Siehe auch:
 Musée d’Ennery